Виногра́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Виноградная улица — улица во Владикавказе.
Виноградная улица — улица в Самаре. 
 В Сочи:
 Виноградная улица — улица в Адлерском районе.
 Виноградная улица — улица в Лазаревском районе.

Украина 
 Виноградная улица — улица в Донецке.
 Виноградная улица — улица в Запорожье.
 Виноградная улица — улица в Луганске.
 В Одессе:
 1-я Виноградная улица.
 2-я Виноградная улица.
 3-я Виноградная улица.
 Виноградная улица — улица в Полтаве.
 Виноградная улица — улица в Симферополе.
 Виноградная улица — улица в Сумах.
 Виноградная улица — улица в Феодосии.
 Виноградная улица — улица в Харькове.
 Виноградная улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Виноградный переулок